Desa Sawahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,53, long 110,80), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,92, long 110,75), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 110,72), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,92, long 110,76), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 110,92), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 111,53), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,08), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,07, long 112,00), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 111,76), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,21, long 112,66), 
 Desa Sawahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,71, long 111,34), 

Robotskapade Indonesienförgreningar